Goleš (Bosilegrad), een plaats in de Servische gemeente Bosilegrad
 Goleš (Travnik), een plaats in de gemeente Travnik in Bosnië-Herzegovina